Мазан (м.р.) в разг. форме - мужская прическа, характеризующаяся в зачёсывании волос на одну сторону. Образовано от фамилии Мазан, распространённой на Кубани или Украине

Персоналии 
 Мазан (), настоящее имя Пьер Лаво () (род. 1968) ― французский художник комиксов.
 Мазан, Михаил Семёнович (1920—1944) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

География

Топонимы 
 Мазан () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Мазан-л'Аббеи () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы.

Реки 
 Мазан — река во Франции, приток Верназон.
 Мазан — река во Франции, приток Вилен.